Meritxell es un nombre propio femenino que hace referencia a varios artículos:

Nombre propio
Meritxell Batet, ministra española;
Meritxell Ruiz, economista y política española;

Además

Santuario de Meritxell

Nombres femeninos